Папигочи има више значења:

 Папигочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Папигочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику